2 miejscowości w Estonii:
 Sepaküla – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Halinga.
 Sepaküla – wieś w prowincji Lääne, w gminie Ridala.